Sasina peut désigner :
en 
2 localités qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Sasina, un village situé dans la municipalité d'Oštra Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
Sasina, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
la rivière Sasina, un affluent droit de la rivière Sana.